Passe-partout (lijst), een lijst om een foto of plaat
 Passe-Partout, een personage uit de spelshow De Sleutels van Fort Boyard
 Passe-partout (toegangsbewijs), een doorlopend toegangsbewijs
 Passe-Partout (zanggroep), bekend van de single De doodgewoonste dingen
 Passepartout (personage), een personage uit Jules Vernes De reis om de wereld in tachtig dagen
 Passe-Partout (krant), een voormalig Belgisch huis-aan-huisblad
 Passe-partout, een sciencefictionverhaal van Damon Knight